migdał (migdałowiec) – rodzaj roślin z rodziny różowatych
 migdał – owoc migdałowca pospolitego

Zobacz też 
 migdał ziemny (cibora jadalna) – gatunek rośliny z rodziny ciborowatych
 migdałek – strona ujednoznaczniająca
 olej migdałowy – tłuszcz z nasion migdałowca pospolitego